Il singolare  del Trofeo Bellaveglia 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Aleksandr Dolgopolov era il detentore del titolo, ma ha partecipato al German Open Tennis Championship 2010.

Pablo Andújar ha battuto in finale  Édouard Roger-Vasselin 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Carlos Berlocq (secondo turno)
  Filippo Volandri (ritiro due to fever)
  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Martin Fischer (secondo turno)

 Pablo Andújar (campione)
 Édouard Roger-Vasselin (finale)
 Adrian Ungur (semifinali)
 Federico Delbonis (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
Tabellone principale

Trofeo Bellaveglia 2010